Petkus steht für:

 Petkus (Baruth/Mark), einen Ortsteil der Stadt Baruth/Mark
 Petkus (Familienname), litauischer Familienname
 das Petkus Landmaschinenwerk Wutha